Minobe est un nom japonais pouvant désigner :

Patronymes 
 Kazuyasu Minobe (1987-), escrimeur 
 Naohiko Minobe (1965-), footballeur
 Ryōkichi Minobe (1904-1984), homme politique
 Tatsukichi Minobe (1873-1948), homme politique et théoricien politique, père du précédent
 Yutaka Minobe (1972-), compositeur

Toponymes 
 Minobe, localité de la ville de Kunisaki, Préfecture d'Ōita
 Minobe, localité de la ville de Motosu, Préfecture d'Okayama
 Minobe, localité de la ville de Sōja, Préfecture de Gifu

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme japonais